Блакитна пляма (оповідання)
 Блакитна пляма (відділ мозку)